Аберин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 21,1 км². Население — 340 человек (на 2020 год).

География 
Аберин расположен в Миранда-де-Эстелла, в Восточном регионе Эстеллы, в 50 км от столицы Памплона. В состав муниципалитета входят города Муниаин-де-ла-Солана, Аберин, Аринсано и деревня Эчаваррию. Хотя и название происходит от Аберина, почти 80% населения проживает в Муниаине.

Население

Список мэров

Достопримечательности 

 Церковь Сан-Хуан-Баутиста 
 Приход Успения Пресвятой Богородицы 
 Эрмитаж Сан-Себастьяна 
 Эрмитаж Сан-Рамон Нонато 
 Старый фонтан 
 Средневековый мост

Деятельность 

В муниципалитете преобладает футбол, также популярны другие виды спорта, связанные с рыбной ловлей и спортивной охотой. В настоящее время многие жители города играют в составе различных команд футбольной лиги «Tierra Estella».

Праздники 
В Аберине праздник города отмечается в конце августа, а в Муниане большие фестивали отмечаются около 15 августа, а около 20 января — небольшие фестивали, во время которых жители традиционно поднимаются на гору и жарят чоризо и мясо в обители Сан-Себастьяна.

Примечания 

Муниципалитеты Наварры